Moulin-Neuf ist

 ein Weiler (deutsch: Neumühle), der einesteils westlich des Bösenbachs in der jurassischen Gemeinde Pleigne, andernteils östlich des Bösenbachs in der basellandschaftlichen Gemeinde Roggenburg liegt.
 eine Gemeinde im Département Ariège, Frankreich; siehe Moulin-Neuf (Ariège)
 eine Gemeinde im Département Dordogne, Frankreich; siehe Moulin-Neuf (Dordogne)